Wlingi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Wlingi, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Wlingi, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar